Acharagma är ett släkte av kaktusväxter. Acharagma ingår i familjen kaktusväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kaktusväxter
Acharagma